Каба́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Кабанова, Алина Юрьевна (род. 1982) — российская пианистка.
 Кабанова, Валентина Викторовна (род. 1951) — депутат Госдумы V, VI, VII созывов.
 Кабанова, Екатерина Александровна (род. 1991) — российская самбистка.
 Кабанова, Елизавета Александровна (1923—1995) — ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Кабанова, Ирина Ивановна (род. 1954) — советская и белорусская актриса.
 Кабанова, Мария Александровна (1929—1995) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кабанова, Медея Георгиевна (род. 1988) — российская спортсменка (подводное плавание).
 Кабанова, Ольга Николаевна (1898—1985) — доброволец Первой мировой войны, вольноопределяющийся.
 Кабанова, Софья Равильевна (род. 1970) — узбекистанская легкоатлетка.
 Кабанова, Татьяна Ивановна (род. 1957) — российская актриса, певица.

 Двойная фамилия 
 Кабанова-Меллер, Евгения Николаевна (1902—1997) — советская учёная-психолог.